Charbonnières (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Charbonnières (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym